Coppa Intercontinentale 1977 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1977 – edizione del torneo di pallacanestro